Hazlehurst puede referirse a:

Poblaciones estadounidenses:
 Hazlehurst (Georgia).
 Hazlehurst (Misisipi).

Personas:
 Noni Hazlehurst (1953 - ), actriz australiana.